Maurice Louis-Joseph-Dogué
 Nicole Dogué
Patronyme martiniquais